Hrvatska
 Velika Plana (Gospić), naselje u sastavu Grada Gospića

Srbija
 Velika Plana, grad u Srbiji
 Velika Plana (općina), općina u Srbiji